Клавье — французская фамилия.

 Клавье, Кристиан (род. 1952) — французский актёр, сценарист, управляющий кинокомпании Ouille Production.
 Клавье, Жером (род. 1983) — французский прыгун с шестом.
 Клавье — коммуна во Франции, департамент Вар.